«Воспоминания»:
 Воспоминания (фильм, 2013)
 Воспоминания (фильм, 2021)